

Niemcy 
 Lommatzsch – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Miśnia

Osoby 
 Erhard Lommatzsch – niemiecki profesor
 Ernst Lommatzsch – niemiecki filolog